

Anno 
 2012 – (MMXII in numeri romani) è un anno dell'XXI secolo 
 2012 a.C.

Matematica 
 2012 – numero naturale

Astronomia 
 2012 Guo Shou-Jing è un asteroide della fascia principale del sistema solare

Cinema 
 21 dicembre 2012 – Teoria sulla fine del mondo (o del mondo come lo conosciamo) basata su un'interpretazione del calendario maya
 2012 - L'avvento del male – film fantastico del 2001 diretto da Brian Trenchard-Smith
 2012 – film catastrofico del 2009 diretto da Roland Emmerich

Musica 
 2012 (It Ain't the End) – brano musicale del cantante R&B Jay Sean
 2012 (Semma sarà) – brano musicale del duo BTwins
 2012 – album di Statik Selektah e Termanology del 2012